Wawel – wzgórze w Krakowie
 Zamek Królewski na Wawelu
 Wawel – góra na Spitsbergenie
 Góra Wawel – góra na Wyspie Króla Jerzego
 Wawel SA – fabryka cukiernicza w Polsce
 Wawel – pociąg EuroCity
 (1352) Wawel – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Góra Wawel – loża masońska zakonu Le Droit Humain
 MF Wawel – prom PŻB
 WKS Wawel Kraków – klub sportowy
 Wawel Wirek – amatorski klub piłkarski
 Wawel (Góry Sowie) – szczyt w Górach Sowich

Zobacz też 
 Wawel Zaginiony